

Localidades

Argentina
Rawson
Rawson (Buenos Aires)

Estados Unidos
Rawson (Dacota do Norte)
Rawson (Ohio)

Desambiguações de topônimos